Domaszowice (gemeente)
 Domaszowice (Opole)
 Domaszowice (Święty Krzyż)